The Dove and the Serpent – cortometraggio del 1912 diretto da Francis J. Grandon
The Dove and the Serpent – cortometraggio del 2011 diretto da Brian Butler